Challis – cratere lunare
 Challis – capoluogo della Contea di Custer, Idaho
 James Challis – astronomo britannico